Glory Glory — футбольная фанатская песня, получила широкое распространение в Великобритании. Самые популярные версии этой песни:

 Glory, Glory Tottenham Hotspur - песня болельщиков «Тоттенхэм Хотспур».
 Glory, Glory Man United — песня болельщиков «Манчестер Юнайтед».